Кубок УЕФА 1986/87 годов — шестнадцатый розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Гётеборг», обыгравший в финале «Данди Юнайтед».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1986/87 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1986/87 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1986/87 на сайте RSSSF

Сезон 1986/87
Футбол в Европе в 1986 году
Футбол в Европе в 1987 году